Tri-Cities est un terme désignant trois villes géographiquement proches les unes des autres, tant et si bien qu'elles sont souvent considérées comme une collectivité à part entière. Elles ont généralement une taille similaire et la même importance régionale.

Liste de Tri-Cities

Aux États-Unis 

 Tri-Cities (Washington)
 Tri-Cities (Tennessee)
 Research Triangle
 Piedmont Triad
 Tri-Cities (Michigan)
 Quad Cities
 Capital District
 Triple Cities
 Tri-Cities (Virginie)
 Tri-Cities (Illinois)

Au Canada 

 Tri-Cities (Colombie Britannique)

Voir aussi
 Villes jumelles